Governo Adenauer può riferirsi a cinque governi della Repubblica Federale Tedesca guidati da Konrad Adenauer:
Governo Adenauer I, in carica dal 20 settembre 1949  al 10 ottobre 1953;
Governo Adenauer II, in carica dal 20 ottobre 1953  al 29 ottobre 1957;
Governo Adenauer III, in carica dal 29  ottobre 1957  al 14 novembre 1961;
Governo Adenauer IV, in carica dal 14  novembre 1961  al 13 dicembre 1962;
Governo Adenauer V, in carica dal 14  dicembre 1962  all'11 ottobre 1963.